

Geografia 
Saka, città del Giappone
Saka, villaggio dell'Estonia
Saka, villaggio della Lettonia
Saka, comune rurale del Marocco

Persone
 Bukayo Saka, calciatore inglese
 Hasan Saka, politico turco
 Keisuke Saka, calciatore giapponese
 Kosi Saka, calciatore della Repubblica Democratica del Congo
 Saka-Acquaye, artista ghanese

Altro 
 Saka o Saci, antico gruppo di popolazioni per lo più nomadi della Siberia e dell'Asia Centrale
 Saka, calendario nazionale indiano
 Saka, forma di suicidio dell'India medievale
 Lingua saka, varietà delle lingue iraniche orientali